Temporizzatore (chiamato anche Timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio
 Timer – album di Gian Piero Reverberi pubblicato nel 1976
 Timer – controllo che consente l'esecuzione di processi a specifici intervalli di tempo
 StackMat Timer – cronometro utilizzato in tutte le competizioni ufficiali WCA